Луиш Густаву Ледиш Эвангелишта душ Сантуш (; род. 28 сентября 1992 года в Браге) — португальский футболист, полузащитник клуба «АЕК Ларнака».

Клубная карьера 
Луиш с 2006 по 2011 год занимался в знаменитой академии «Барселона». В 2011 году он был переведён во вторую команду, где провёл два сезона. Свой первый сезон в «Барселоне B» Луиш проводил в основном на скамейке запасных. Во втором сезоне он появлялся на поле гораздо чаще, однако по его окончании покинул клуб. Новой командой Луиша стал «Риу Аве». Его дебют в высшей португальской лиге состоялся 25 августа 2013 года в матче против «Витории Сетубал».

Карьера в сборной 
Луиш выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Португалии, но особых успехов там не добился.

Личная жизнь 
Луиш — сын бразильского футболиста Сантуша, известного по своим выступлениям за португальскую «Брагу».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Реус Депортиу»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК АЕК Ларнака